Swinnerton est un patronyme porté notamment par :

 Bernadette Swinnerton (1951-), coureuse cycliste britannique ;
 Catherine Swinnerton (1958-), coureuse cycliste professionnelle anglaise ;
 Frank Arthur Swinnerton (1884-1982), romancier, critique, biographe et essayiste anglais ;
 Henry Hurd Swinnerton (1875-1966), géologue et paléontologue britannique ;
 James Swinnerton (1875-1974), auteur de bande dessinée et peintre paysagiste américain ;
 Margaret Swinnerton (1960-), coureuse cycliste britannique ;
 Peter Swinnerton-Dyer (1927-2018), mathématicien britannique.

Paronymie 
 Annie Swynnerton (1844-1933), peintre britannique